Санта Лусија има више значења:

 Санта Лусија
 Санта Лусија, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Лусија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лусија, Фамилија Пења Ернандез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лусија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лусија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лусија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лусија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Лусија (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Лусија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Лусија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Лусија (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Лусија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Лусија (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Лусија (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Лусија (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Санта Лусија (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија, Фраксион ел Еден (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија, Лас Антиљас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија, Ел Хардин (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Лусија (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Лусија (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Лусија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Лусија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лусија (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лусија (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лусија (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лусија (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лусија (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Лусија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија, Рефухио Гонзалез Ибара (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Сан Фелипе, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Лусија (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Лусија (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Лусија (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Лусија, Меса де Санта Лусија (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Лусија, Ел Сијелито (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Лусија (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Лусија (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Лусија (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Лусија, Ехидо де Сан Матео ел Вијехо (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Лусија (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Лусија, Ехидо де Сан Матео ел Вијехо (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Лусија (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Лусија (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Лусија (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Лусија (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Санта Лусија (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Лусија (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Лусија (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Лусија, Лас Ависпас (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Лусија (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Лусија (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Лусија (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Лусија (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Лусија, Естабло (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Лусија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Лусија (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Лусија (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Лусија, Ел Тигре (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Лусија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Лусија (Бенито Хуарез, Кинтана Ро), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Лусија (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Лусија (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Лусија (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија, Ехидо ел Десенгањо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија, Орис Мераз Лара (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лусија (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Лусија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Лусија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Лусија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Лусија (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лусија, Бељот (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лусија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лусија (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лусија, Сан Куилмас (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лусија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Лусија (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Лусија (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Лусија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Лусија (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Лусија (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Лусија (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Лусија, Кордове (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија, Ринкон де Тамајо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија, Ел Кармен (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија, Ел Васо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лусија (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Лусија, Ел Солдадо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Бенито Хуарез, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија, Лас Плајас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија, Елва ла Марина (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лусија (Мокоча), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Лусија (Сан Фелипе, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Лусија (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Лусија (Тинум), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Лусија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Лусија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Лусија (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику